Szabó Ignác (1798–1849) római katolikus plébános, szentszéki jegyző
 Szabó Ignác (1832 körül–1875) magyar és amerikai szabadságharcos katona
 Szabó Ignác (1832–1900) főgimnáziumi tanár, tankönyvíró
 Szabó Ignác (1872–1946) főgimnáziumi tanár, igazgató